

Ukraina
 Angelówka (hist. Engelsberg, Anielin) – wieś  w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim
 Angelówka  – wieś  w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim
 Angelówka – wieś  w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim